Aznar je baskijsko ime. Izvedeno je od baskijske riječi  "azenar(i)" (suvremeni baskijski: azeri u značenju lisica). Danas je kao osobno ime zastarjelo i rijetko u uporabi, no i dalje postoji kao prezime.

Poznari Aznari
Aznar Antso, gaskonjski vojvoda
Aznar I. Galíndez, grof  Aragonije
Aznar II. Galíndez, grof Aragonije
Manuel Aznar Zubigaray, španjolski diplomat
Manuel Aznar Acedo, španjolski novinar
José María Aznar, bivši španjolski premijer

Aznar
Aznar